Canirallus és un gènere d'ocells de la família dels ràl·lids (Rallidae) que habita zones humides i boscoses de l'àrea afrotròpica, incloent Madagascar.

Taxonomia 
Algunes classificacions han considerat aquests ocells dins la família Sarothruridae, arran els treballs de Garcia et al. 2014.
Aquest gènere ha estat classificat en 2 espècies i modernament en tres  arran els treballs de Godman et al. 2011. Les espècies de Madagascar han estat també incloses a un gènere diferent Mentocrex (Peters, 1932), deixant Canirallus com gènere monotípic.
 rascló dels tsingys (Canirallus beankaensis) o (Mentocrex beankaensis).
 rascló becblau (Canirallus kioloides) o (Mentocrex kioloides).
 rascló caragrís (Canirallus oculeus).

Referències 

Ràl·lids